Söderby kan avse:

Estland
Söderby, Ormsö – en by i Ormsö kommun
Söderby, Nuckö - en by i Nuckö kommun

Finland

 Vartsala Söderby - en by i Gustavs 
 Söderby, Strömfors – en by i Strömfors
 Söderby, Liljendal – en ny i Liljendal
 Söderby, Ekenäs – en by i Snappertuna
 Söderby, Finby – en by i Finby
 Söderby, Dragsfjärd – en by i Dragsfjärd
 Söderby, Pargas– en stadsdel i Pargas
 Söderby, Iniö – en by i Iniö
 Söderby, Lemland – en by i Lemland på Åland
 Söderby, Kronoby – ett område i Merjärv i Kronoby

Sverige

 Söderby-Karls socken – en socken i Lyhundra härad, Uppland, Norrtälje kommun
 Söderby-Karls landskommun – en tidigare kommun i Stockholms län 1863–1951
 Söderby-Karls församling –  en församling i Uppsala stift i Norrtälje kommun –2006
 Söderby-Karls kyrka – en kyrkobyggnad i Söderby-Karl
 Söderby-Karls distrikt – ett distrikt i Norrtälje kommun och Stockholms län 2016–
 Söderby-Karl – en tätort i Norrtälje kommun i Stockholms län
 Söderby-Karlsäng –en större halvö, före detta ö i Östhammars kommun
 Söderby, Odensala socken – en herrgård i Sigtuna kommun
 Söderby, Ekerö kommun – en tätort i Ekerö kommun
 Söderby, Västerhaninge distrikt – en tätort i Haninge kommun
 Söderby, Österhaninge distrikt – ett bostadsområde i Haninge kommun
Söderby gård, Österhaninge – en herrgård i Haninge kommun
 Söderby, Lycksele kommun – en by i Lycksele kommun
 Söderby, Upplands-Väsby kommun – en småort i Upplands-Väsby kommun
 Söderby, Salems kommun – ett område i den östra delen av Rönninge, Salems kommun 
 Söderby sjukhus – ett tidigare sjukhus i Söderby, Salems kommun 
 Söderby, Nacka kommun  – ett tidigare torp vid Söderbysjön i Nacka kommun
Söderby, Tierps kommun -en småort i Tierps kommun
 Söderby, Gnosjö kommun – en småort i Gnosjö kommun

Uppsala kommun
 Söderby, Danmarks socken – en by i Danmarks socken, Uppsala kommun
 Söderby, Uppsala-Näs socken – en by i Uppsala-Näs socken, Uppsala kommun
 Söderby, Funbo socken – en by i Funbo socken, Uppsala kommun
 Söderby, Åkerby socken – en by i Åkerby socken, Uppsala kommun
 Söderby, Ramsta socken – en by i Ramsta socken, Uppsala kommun
 Söderby, Knutby socken – en by i Knutby socken, Uppsala kommun
 Söderby, Almunge socken – en by i Almunge socken, Uppsala kommun